Ditting steht für:
 Ditting (Gemeinde Haag), Ortschaft der Gemeinde Haag am Hausruck, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Ditting (Kaffeemühle), schweizerische Marke für Kaffeemühlen